Фи́хтель ():

 Фихтель — горы средней высоты в Германии, на северо-востоке Баварии.
  — озеро в Верхней Франконии (Бавария, Германия), близ города Фихтельберг.
 Фихтель, Аня (род. 1968) — немецкая фехтовальщица, рапиристка.
 Фихтель, Бронислав (1896—1939) — польский футболист, защитник.
 Фихтель, Клаус (род. 1944) — немецкий футболист, защитник.